Schwenzer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wilhelm Schwenzer (1919–2009), deutscher Mediziner
 August Ludwig Schwenzer (1847–1934), deutscher Bildhauer und Restaurator
 Franz Schwenzer (1885–1961), deutscher Jurist und preußischer Landrat
 Gerhard Schwenzer (* 1938), deutscher katholischer Geistlicher und Bischof
 Gregor Wilhelm Schwenzer (1868–1941), deutscher Maler und Radierer
 Ingeborg Schwenzer (* 1951), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Karl Schwenzer (1843–1904), königlich württembergischer Hofmedailleur
 Norbert Schwenzer (1929–2018), deutscher Kieferchirurg